Southern Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Southern Hotel (Colorado), ID-Nr. 89000018
 Southern Hotel (Kalifornien), ID-Nr. 92001384
 Southern Hotel (Montana), ID-Nr. 86000891
 Southern Hotel (Oklahoma), ID-Nr. 78002220
 Southern Hotel (Texas), ID-Nr. 79002992